Прокул () — римское имя, когномен:

Философ
 Прокул (412—485) — философ-неоплатоник.

Государственные деятели
 Прокул Вергиний Трикост Рутил — консул 486 до н. е.
 Прокул Геганий Мацерин — консул 440 до н. е.
 Прокул — юрист.
 Гай Плавций Прокул — консул 358 до н. е.
 Публий Плавций Прокул — консул 328 до н. е.
 Луций Волузей Прокул — консул-суффект 17 г.
 Гней Ацероний Прокул — консул 37 г.
 Гай Дуцений Прокул — консул-суффект 87 г.
 Гай Цилний Прокул — консул-суффект 87 г.
 Авл Вицирий Прокул — консул-суффект 89 г.
 Гай Аквилий Прокул — консул-суффект 90 г.
 Секст Лузиан Прокул — консул-суффект 93 г.
 Квинт Фулвий Гилон Битий Прокул — консул-суффект 99 г.
 Гай Цилний Прокул (консул 100 года) — консул-суффект 100 г. и легат провинции Верхняя Мезия
 Гай Требоний Прокул Метий Модест — консул-суффект 103 г.
 Квинт Лициний Силван Граниан Квадроний Прокул — консул-суффект 106 г.
 Гай Юлий Прокул — консул-суффект 109 г.
 Луций Клавдий Прокул Корнелиан — консул-суффект 139 г.
 Гней Арий Корнелий Прокул — консул-суффект 145 г.
 Квинт Корнелий Прокул — консул-суффект 146 г.
 Тит Помпоний Прокул Витразий Полион — консул-суффект 151 г., консул 176 г.
 Тиберий Клавдий Север Прокул — консул 200 г.
 Понтий Прокул Понтиан — консул 238 г.
 Прокул — узурпатор в Лионе против императора Проба 280/281 г.
 Цейоний Прокул — консул-суффект 289 г.
 Валерий Прокул — консул 325 г.
 Луций Арадий Валерий Прокул — консул 340 г.
 Прокул — западноримский политический деятель первой половины V века.

Мужские имена
Имена латинского происхождения
Страницы значений:Тёзки